Brasileiros — povo brasileiro

Geografia 
 Ilha Brasileira
 Brasileira (Piauí)
 Brasileira (Santa Cruz da Graciosa)

Outros 
 Lojas Brasileiras — extinta rede de lojas de departamento
 As Brasileiras — série de televisão
 Brasileira (álbum de Lucero) — álbum da cantora e atriz mexicana Lucero

Desambiguações de gentílicos